

Personen 
 David Pollet (1988), Belgisch-Frans voetballer
 Françoise Pollet (1949), Franse operazangeres 
 Frank Pollet (1959), Belgisch schrijver
 Gustaaf Pollet (1899-1975), Belgisch politicus
 Jacques Pollet (1922-1997), Frans autocoureur
 Jean-Daniel Pollet (1936-2004), Frans regisseur en scenarist 
 Joffrey Pollet-Villard (1992), Frans freestyleskiër
 Philippe Pollet-Villard (1960), Frans regisseur en scenarist 
 Raphaël Pollet (1791-1857), Belgisch senator
 Romanie Pollet (1898-2009), oudste Belg in 2008-2009
 Victor Florence Pollet (1811-1882), Frans schilder

Overig 
 Bende van Pollet, roversbende
 Lac Pollet, meer in de Canadese provincie Quebec

Zie ook 
 Polet (doorverwijspagina)